Protus steht für:

 Protus, ein Märtyrer und Heiliger (3. Jh.), siehe Protus und Hyacinthus

Kirchentonarten:
 Protus authenticus, siehe Dorischer Modus
 Protus plagalis, siehe Hypodorischer Modus